Hestur (isl. hestur „Pferd“) steht für:

Hestur, eine Insel der Färöer

Orte in Island
Hestur (Hnappadalur) im Westen Islands, auf der Halbinsel Snæfellsnes
Hestur (Vestfirðir) in der Region Vestfirðir zwischen den Fjorden Seyðisfjörður und Hestfjörður